Fleuron (heraldiek), een bladvormige kroon op een adellijk wapenschild
 Fleuron (ornament), een versiersel (drukornament) in boeken
 Svend Fleuron (1874-1966), Deens romanschrijver